EKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eskilstuna (Svezia)